{{Телепередача
|название_передачи       = Футурама: Игра Бендера
|оригинальное_название   = Futurama: Bender's game
|фото                    = Bender's Game.jpg
|цвет                    = 
|цвет_текста             = 
|жанр                    = ситком sci-fi
|возраст                 = 
|автор                   = Мэтт Грейнинг
|директор                = 
|режиссёр                = 
|сценарист               = 
|производство            = Мэтт ГрейнингДэвид Коуэн
|ведущий                 = 
|главные_роли            = Билли Уэст Кэти Сагал Джон ДиМаджио Фил ЛамаррЛоурен Том Мор ЛаМарше Тресс Макнилл Дэвид Херман Фрэнк Велкер Том Кенни
|судьи                   = 
|озвучка                 = 
|повествователь          = 
|начальная_тема          = 
|завершающая_тема        = 
|композитор              = 
|страна                  = 
|язык                    = английский
|сезоны                  = 
|выпуски                 = 
|список_выпусков         = 
|продюсер                = 
|исполнительный_продюсер = Мэтт ГрейнингДэвид Коуэн Кен Килер
|место_съёмок            = 
|камера                  = 
|продолжительность       = 
|статус                  = 
|канал                   = FOX (1999—2003) Comedy Central (2008 — наше время)
|формат_изображения      = 
|формат_звука            = 
|первая_трансляция       = США:4 ноября, 2008Великобритания:3 ноября, 2008Россия:4 ноября, 2008Австралия:10 декабря, 2008|последняя_трансляция    = 
|премьерные показы       = 
|повторные показы        = 
|предшествующие_передачи = Футурама: Зверь с миллиардом спин
|последующие_передачи    = Футурама: В дикие зелёные дали
|похожие_передачи        = 
|сайт                    = http://ilovebender.com/
|imdb_id                 = 1054486
}}«Футурама: Игра Бендера»' () — третий из 4 полнометражных мультфильмов Футурамы, выпущенных на DVD. Фильм вышел в США и Канаде 8 ноября 2008 года. Название мультфильма происходит от романа «Игра Эндера», который написал Орсон Скотт Кард. Посвящён памяти Гэри Гайгэкса — создателя игры «Подземелья и Драконы» и классовых фентезийных ролевых систем.

 Сюжет 
Резко взлетают цены на топливо, отчего Профессор запрещает пользоваться кораблём в нерабочее время. Однако Лила нарушает запрет, отправившись на состязание космических кораблей и выигрывает главный приз. Узнав об этом, профессор делает Лиле выговор и надевает на неё ошейник, который бьёт током Лилу каждый раз, когда она подумает о насилии, брани или сексуальных извращениях.

В это время Кьюберт и Дуайт с приятелями играют в Dungeons & Dragons. К ним хочет присоединиться Бендер, но дети отказывают ему, заявляя, что у него нет воображения. Бендер, пытаясь научиться воображению, сходит с ума и попадает в психбольницу для роботов, не в силах отделить реальность от выдумки.

Профессор же тем временем раскрывает героям тайну топливного кризиса. Оказывается, Мамочка превращает тёмную материю в кристалл, и из-за этого цены на топливо растут. Желая прекратить гегемонию Мамочки в производстве топлива, Фрай, Лила и Профессор проникают на её базу. Но секрет добычи самой тёмной материи оказывается ещё более ужасным. Оказывается, что Мамочка получает тёмную материю из кала зубастильонцев, которых она захватила и заперла на своем заводе. С помощью антикристалла профессор пытается превратить тёмную материю из важнейшего топлива в бесполезную субстанцию, для этого просто нужно поднести антикристалл на очень близкое расстояние к кристаллу, но неожиданно они все попадают в другой мир, созданный воображением Бендера — страну с замками и рыцарями, орками и кентаврами; мир, похожий на вселенную «Властелина колец», где все подчиняется законам игры «Подземелья и Драконы».

В этом мире Лила становится кентавром Лиголой, а Фрай получает имя Фрайдо. Вдвоём они встречают рыцаря Титаниуса Англсмита (Бендер), который отводит их в свой замок, там на них нападают чёрные всадники Уолтозар, Лариус и Игнус (Уолт, Лари и Игнар). Во время сражения их удаётся одолеть, когда у Фрайдо выпадает из куртки антикристалл, который в этом мире стал кубиком власти, а на нём число 7 — исчезновение врагов.

Далее Фрайдо, Лигола и Титаниус отправляются к магу Грейфарну (Профессор), который рассказывает им, что кубик власти создала тёмная колдунья Мамон (Мамочка) из кипящего пластика, в который она вложила все свои силы, и если кубик власти уничтожить, сбросив его в кипящий пластик, из которого он был создан, то Мамон умрёт.

Отправившись в логово Мамон, герои встречают отряд кентавров, возглавляемых кентавром Гемрафрадитусом (Гермес), но оказалось, что кентавры отвергают насилие и поэтому отказываются помочь. Героям приходится идти одним. Далее они обнаруживают, что на всей дороге к логову Мамон расставлены дозорные, поэтому они решают обойти через Пещеру Безнадёжности. При подходе к ней они встречают Гинекаладриэль (Эми), которая помогает им одолеть охранника у пещеры. Там они натыкаются на гигантскую многоножку (Зойдберг), и Лигола, думая, что это живущий здесь тоннельный ужас, убивает его. Неожиданно появляется настоящий тоннельный ужас, и Лигола, поняв, что убила невиновного, решает больше никого не убивать и убегает к Гермафрадитусу, чтобы он научил её жить мирно. Тоннельного ужаса одолевает Фрайдо с помощью выпавшего на кубике власти числа 3 — расти.

Вскоре герои выбираются из пещеры. К этому времени Фрайдо начинает вести себя как Голлум: приобретать серый оттенок кожи, передвигаться на четвереньках, называть кубик власти «моей прелестью» и говорить с самим собой. В итоге, не желая уничтожать кубик, он сбегает.

Тем временем Титаниус, Грейфарн и Гинекаладриэль прибывают в туалетный замок, где правит сумасшедший король (Роберто). В этот момент замок атакует армия орков под командованием Лариуса и Уолтозара. Троице приходится самим отбивать нападение. Тем временем Лигола, узнав о нападении, заставляет кентавров помочь. В результате кентавры одолевают орков и спасают дворец.

Тем временем сбежавший Фрайдо встречает отрубленную голову Зойдберга, которая предлагает ему помочь уничтожить кубик. Вдвоём они добираются до логова Мамон, но неожиданно Фрайдо отказывается бросить кубик в кипящий пластик. В этот момент появляется Мамон, которая превращается в дракона, но Фрайдо бросает кубик, и у него выпадает 12 — зеркаломания. Он также превращается в дракона, между ним и Мамон начинается битва. Одновременно в логове появляются Титаниус, Лигола, Грейфарн и Гинекаладриэль, но Мамон разрушает лестницу, по которой те спускались, и продолжает сражаться с Фрайдо. В конце концов, они оба падают без сознания, и Фрайдо роняет кубик, его подбирает голова Зойдберга, которая уже хочет его сбросить в кипящий пластик. Тем временем героям на помощь приходит Игнус, но между ним и Грейфарном возникает недопонимание и начинается битва на световых мечах, в ходе которой выясняется, что Игнус — сын Грейфарна. Грейфарн от неожиданности падает с лестницы прямо на голову Зойдберга, кубик отлетает, его подбирает очнувшаяся Мамон, которая объявляет, что она победила и игра окончена. В этот момент подземелье рушится, и все герои попадают обратно в наш мир.

Мамочка приказывает Уолту и Ларри вытащить антикристалл из живота Профессора (он проглотил его незадолго до сражения), но Профессор просит напоследок разрешить ему обнять сына. Во время объятий выясняется, что Игнар проглотил кристалл. Кристалл и антикристалл, оказавшись на близких расстояниях друг к другу, активируются, после чего тёмная материя превращается в бесполезную субстанцию. Таким образом команда Планетного Экспресса отомстила Мамочке, лишив её одного из источников доходов. Домой герои добираются, используя зубастильонцев в качестве вьючных животных.

 Роли 

 Особенности озвучивания 
 Грабителя, крадущего фигурку Эмми с капота корабля Межпланетного экспресса, озвучил монтажёр. Это связано с тем, что об этом персонаже при озвучке попросту забыли, в результате при монтаже монтажёр Пол Кандер (Paul D. Calder'') озвучил его сам.
 Ближе к 42-й минуте фильма можно услышать действительно профессиональную работу Билли Уэста: крик Профессора длится более 10 секунд.
 Кость силы озвучили (голос произносит выпавшее число) сразу 3 человека, говорящих в унисон: Дэвид Коэн и монтажёры Пол Кандер и Даник Томас.
 Фрайдо озвучен Билли Уэстом, однако его два отражения (в сцене по продаже ножа) озвучили Джон Ди Маджио и Дэвид Херман.
 Голос гигантского Деревянного парня настолько низок, что голос озвучившего его Билли Уэста пришлось дополнительно снижать на компьютере.

Примечания

Ссылки 

Футурама
Мультфильмы по алфавиту
Мультфильмы США 2008 года
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы 20th Century Studios
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Орсон Скотт Кард
Фильмы об обмене телами
Мультфильмы о роботах
Мультфильмы об инопланетянах
Пародии на «Властелин колец»
Мультфильмы на английском языке
Мультфильмы в жанре фэнтези